Termin IHBC ima više značenja.

 INHBC
 Institute za konzervaciju istorijskih zgrada ()